Miejscowości w USA:
 Sandy Ridge – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Sandy Ridge (ang. Sandy Ridge Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union